Цей список є списком видів лишайників, що спостерігалися на території Норвегії.

Цей контрольний перелік ґрунтується на Santesson, R. 1993: The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway, SBT-förlaget, Lund. Оновлений Ейнаром Тімдалом і Тором Тьонсбергом у 1997 році.

Відділ: Аскомікотові гриби (Ascomycota)

Клас: Артоніоміцети (Arthoniomycetes)

Порядок: Артоніальні (Arthoniales)

Родина Артонієві (Arthoniaceae) 
 Arthonia apatetica (A. Massal.) TH. О.
 Arthonia arthonioides (Ach.) AL Sm.
 Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
 Arthonia didyma Körber
 Arthonia dispersa (Schrader) Nyl.
 Arthonia dispuncta Nyl.
 Arthonia excipienda (Nyl.) Leight.
 Arthonia ilicina Taylor
 Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostr.
 Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
 Arthonia mediella Nyl.
 Arthonia muscigena Th. О.
 Arthonia patellulata Nyl.
 Arthonia phaeobaea (Norman)
 Arthonia punctiformis Ach.
 Arthonia radiata (Pers.) Ach.
 Arthonia spadicea Leighton
 Arthonia stellaris Kremp.
 Arthonia tenellula Nyl.
 Arthonia vinosa Leighton
 Arthothelium norvegicum Coppins & Tønsberg
 Arthothelium ruanum (Massal.) Körb.

Родина Хризотриксові (Chrysothricaceae) 
 Chrysothrix candelaris (L.) Laundon
 Chrysothrix chlorina (Ach.) Laundon
 Chrysothrix chrysophthalma (P. James) P. James & Laundon
 Chrysothrix flavovirens Tønsberg

Родина Леканографові (Lecanographaceae) 
 Lecanographa abscondita

Родина Opegraphaceae 
 Opegrapha atra Pers.
 Opegrapha calcarea Sm.
 Opegrapha dolomitica (Arnold) Körb.
 Opegrapha gyrocarpa Flotow
 Opegrapha mougeotii Massal.
 Opegrapha multipuncta Coppins & P. ​​James
 Opegrapha ochrocheila Nyl.
 Opegrapha rufescens Pers.
 Opegrapha sorediifera P. James
 Opegrapha varia Pers.
 Opegrapha vermicellifera (Kunze) Laundon
 Opegrapha vulgata Ach.

Родина Роччелієві (Roccellaceae) 
 Bactrospora corticola (Nyl.) Almq.
 Bactrospora homalotropa (Nyl.) Egea & Torrente
 Dirina massiliensis Durieu & Mont.
 Enterographa hutchinsiae (Лівий.) А. Массал.
 Enterographa zonata (Körb.) Källsten
 Lecanactis abietina (Ach.) Körber
 Lecanactis dilleniana (Ach.) Körber
 Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold
 Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostr.
 Schismatomma umbrinum (Coppins & P. ​​James) PM Jørg. & Tønsberg

Клас: Канделяріоміцети (Candelariomycetes)

Порядок: Канделяріальні (Candelariales)

Родина Канделярієві (Candelariaceae) 
 Candelaria concolor (Dickson) B. Stein
 Candelariella arctica (Körber) R. Sant.
 Candelariella athallina (Wedd.) Du Rietz
 Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
 Candelariella coralliza (Nyl.) Magnusson
 Candelariella kuusamoensis Räsänen
 Candelariella lutella (Vainio) Räsänen
 Candelariella margaretae Hakul.
 Candelariella placodizans (Nyl.) Magnusson
 Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
 Candelariella vainioana Hakul.
 Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. арг.
 Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

Клас: Коніоцибоміцети (Coniocybomycetes)

Порядок: Коніоцибальні (Coniocybales)

Родина Коніоцибові (Coniocybaceae) 
 Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell
 Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. арг.
 Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll.Arg.
 Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. О.
 Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 Chaenotheca ferruginea (Turner & Borrer) Mig.
 Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell
 Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell
 Chaenotheca laevigata Nádv.
 Chaenotheca phaeocephala (Тернера) Th. О.
 Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. арг.
 Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr.
 Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. О.
 Chaenotheca xyloxena Nádv.
 Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell
 Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.
 Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.
 Sclerophora nivea (Hoffm.) Tibell
 Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

Клас: Дотідеоміцети (Dothideomycetes)

Порядок: Капнодіальні (Capnodiales)

Родина Cystocoleaceae 
 Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites

Порядок: Dothideales

Родина incertae sedis 
 Neonorrlinia trypetheliza (Nyl.) Syd.

Порядок: Eremithallales

Родина Melaspileaceae 
 Melaspilea granitophila (TH. Fr.) Coppins
 Melaspilea ochrothalamia Nyl.

Порядок: Lichenotheliales

Родина Lichenotheliaceae 
 Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw.

Порядок: Монобластіальні (Monoblastiales)

Родина Монобластієві (Monoblastiaceae) 
 Acrocordia cavata (Ach.) Harris
 Acrocordia conoidea (Fr.) Körber
 Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
 Acrocordia macrospora Massal.
 Acrocordia salweyi (Nyl.) AL Sm.
 Anisomeridium biforme (Borrer) Harris
 Anisomeridium nyssaegenum (Ellis & Everh.) RC Harris

Порядок: Плеоспоральні (Pleosporales)

Родина Arthopyreniaceae 
 Arthopyrenia antecellans (Nyl.) Arnold
 Arthopyrenia atomariella (Nyl.) Hulting
 Arthopyrenia cerasi (Schrader) Massal.
 Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaerer) Massal.
 Arthopyrenia didymelloides Zahlbr.
 Arthopyrenia fraxini Massal.
 Arthopyrenia lapponina Anzi
 Arthopyrenia punctiformis (Ос.) Масал.
 Arthopyrenia ranunculospora Coppins & P. ​​James
 Arthopyrenia rhyponta (Ach.) Massal.
 Arthopyrenia salicis A. Massal.
 Arthopyrenia stenospora Körb.
 Mycomicrothelia confusa D. Hawksw.

Родина Dacampiaceae 
 Eopyrenula grandicula Coppins
 Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) Harris
 Eopyrenula septemseptata Coppins

Родина Naetrocymbaceae 
 Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala

Порядок: Strigulales

Родина Strigulaceae 
 Strigula stigmatella (Ach.) Harris

Клас: Евроціоміцети (Eurotiomycetes)

Порядок: Chaetothyriales

Родина Herpotrichiellaceae 
 Racodium rupestre Pers.

Порядок: Веррукаріальні (Verrucariales)

Родина Веррукарієві (Verrucariaceae) 
 Agonimia allobata (Stizenb.) P.James
 Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.
 Bagliettoa parmigera (J. Steiner) Vezda & Poelt
 Catapyrenium cinereum (Pers.) Körber
 Catapyrenium daedaleum (Krempel).) B. Stein
 Catapyrenium lachneum (Ach.) R. Sant.
 Catapyrenium norvegicum Breuss
 Catapyrenium pilosellum Breuss
 Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss
 Catapyrenium waltheri (Krempelh.) Körber
 Dermatocarpella squamulosa (Ach.) Harada
 Dermatocarpon arnoldianum Degel.
 Dermatocarpon deminuens Vainio
 Dermatocarpon intestiniforme (Körber) Hasse
 Dermatocarpon leptophyllodes (Nyl.) Zahlbr.
 Dermatocarpon leptophyllum (Ach.) G. Lång
 Dermatocarpon luridum (With.) JR Laundon
 Dermatocarpon meiophyllizum Vainio
 Dermatocarpon miniatum (L.) Mann
 Dermatocarpon polyphyllizum (Nyl.) Blomb. & Форсс.
 Dermatocarpon rivulorum (Arnold) DT. & Сарнт.
 Endocarpon adscendens (Anzi) Müll. арг.
 Endocarpon pulvinatum Th. О.
 Endocarpon pusillum Hedwig
 Lauderlindsaya acroglypta (Norman) R. Sant.
 Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
 Placidiopsis pseudocinerea Breuss
 Placopyrenium trachyticum (Hazsl.) Breuss
 Polyblastia abscondita (Nyl.) Arnold
 Polyblastia albida Arnold
 Polyblastia bryophila Lönnr.
 Polyblastia cruenta (Körber) P. James & Swinscow
 Polyblastia cupularis A. Massal.
 Polyblastia dermatodes A. Massal.
 Polyblastia dominans (Arnold) Zahlbr.
 Polyblastia eumecospora Zschacke
 Polyblastia fuscoargillacea Anzi
 Polyblastia gelatinosa (Ach.) Th. О.
 Polyblastia gothica Th. О.
 Polyblastia helvetica Th. О.
 Polyblastia hyperborea Th. О.
 Polyblastia intermedia Th. О.
 Polyblastia inumbrata (Nyl.) Arnold?
 Polyblastia melaspora (Taylor) Zahlbr.
 Polyblastia peminosa (Nyl.) Zahlbr.
 Polyblastia sakkobanensis Zschacke
 Polyblastia sendtneri Kremp.
 Polyblastia sepulta Massal.
 Polyblastia singularis (Krempelh.) Arnold
 Polyblastia subocellata Th. О.
 Polyblastia terrestris Th. О.
 Polyblastia terrigena Zschacke
 Polyblastia theleodes (Sommerf.) Th. О.
 Staurothele areolata (Ach.) Lettau
 Staurothele clopimoides (Arnold) J. Steiner
 Staurothele fissa (Taylor) Zwackh
 Staurothele frustulenta Vainio
 Staurothele fuscocuprea (Nyl.) Zschacke
 Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. О.
 Staurothele rupifraga (Massal.) Arnold
 Staurothele succedens (Arnold) Arnold
 Thelidium acrotellum Arnold
 Thelidium aeneovinosum (Anzi) Арнольда
 Thelidium decipiens (Nyl.) Krempelh.
 Thelidium incavatum Mudd
 Thelidium microbolum (Tuck.) Hasse
 Thelidium minutulum Körber
 Thelidium papulare (Fr.) Arnold
 Thelidium pluvium A. Orange
 Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd
 Thelidium scotodes (Nyl.) Arnold
 Thelidium sordidum Th. О.
 Thelidium xyloderma Norman
 Thelidium zwackhii (Hepp) Massal.
 Trimmatothele perquisita (Norman) Zahlbr.
 Verrucaria acrotella Ach.
 Verrucaria acrotelloides Massal.
 Verrucaria aethiobola Wahlenb.
 Verrucaria amphibia R. Clem.
 Verrucaria anziana Garov.
 Verrucaria aquatilis Mudd
 Verrucaria arnoldii J. Steiner
 Verrucaria caerulea DC.
 Verrucaria caesiopsila Anzi
 Verrucaria calciseda DC.
 Verrucaria cataleptoides (Nyl.) Nyl.
 Verrucaria ceuthocarpa Wahlenb.
 Verrucaria cinereoatrata Degel.
 Verrucaria cyanea Massal.
 Verrucaria degelii Р. Сант.
 Verrucaria devergens Nyl.
 Verrucaria deversa Vainio
 Verrucaria ditmarsica Erichsen
 Verrucaria dufourii DC.
 Verrucaria erichsenii Zschacke
 Verrucaria floerkeana DT. & Сарнт.
 Verrucaria foveolata (Flörke) Massal.
 Verrucaria funckii (Sprengel) Zahlbr.
 Verrucaria fuscella (Turner) Winch
 Verrucaria griseocinerascens (Vainio) Zschacke
 Verrucaria gudbrandsdalensis H. Magn.
 Verrucaria halizoa Leight.
 Verrucaria halophiloides Vainio
 Verrucaria hochstetteri Fr.
 Verrucaria hydrela Ach.
 Verrucaria integra (Nyl.) Nyl.
 Verrucaria internigrescens (Nyl.) Erichsen
 Verrucaria laevata auct.
 Verrucaria latebrosa  Körber
 Verrucaria leightonii Hepp
 Verrucaria lyngei Serv.
 Verrucaria macrostoma DC.
 Verrucaria magnussoniana Serv.
 Verrucaria margacea (Wahlenb.) Wahlenb.
 Verrucaria maura Wahlenb.
 Verrucaria mucosa Wahlenb.
 Verrucaria muralis Ach.
 Verrucaria nigrescens Pers.
 Verrucaria obnigrescens Nyl.
 Verrucaria osloensis Magnusson
 Verrucaria pachyderma Arnold
 Verrucaria praetermissa (Trevis.) Anzi
 Verrucaria prominula Nyl.
 Verrucaria pycnosticta Vainio
 Verrucaria rejecta Th. О.
 Verrucaria rheithrophila Zschacke
 Verrucaria schindleri Serv.
 Verrucaria striatula Wahlenb.
 Verrucaria subfossans Vainio
 Verrucaria tectorum (Massal.) Körber
 Verrucaria tristis (Massal.) Krempelh.
 Verrucaria umbrinula Nyl.
 Verrucaria viridula (Schrader) Ach.
 Verrucaria xyloxena Norman

Порядок: Пиренулальні (Pyrenulales)

Родина Пиренулеві (Pyrenulaceae) 
 Pyrenula harrisii Hafellner & Kalb
 Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold
 Pyrenula macrospora (Degel.) Coppins & P. ​​James
 Pyrenula nitida (Weig.) Ach.
 Pyrenula nitidella (Schaer.) Müll. арг.

Клас: Леканороміцети (Lecanoromycetes)

Порядок: Акароспоральні (Acarosporales)

Родина Акароспорові (Acarosporaceae)
 Acarospora amphibola Wedd.
 Acarospora atrata Hue
 Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. О.
 Acarospora brunneola Magnusson
 Acarospora cervina Massal.
 Acarospora discreta (Ach.) Arnold
 Acarospora fuscata (Schrad.) Arnold
 Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körber
 Acarospora heppii (Hepp) Körber
 Acarospora hospitans Magnusson
 Acarospora impressula Th. О.
 Acarospora insolata Magnusson
 Acarospora intricata Magnusson
 Acarospora macrospora (Hepp) Bagl.
 Acarospora molybdina (Wahlenb.) Trevisan
 Acarospora nitrophila Magnusson
 Acarospora normanii Magnusson
 Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold
 Acarospora peliscypha Th. О.
 Acarospora praeruptorum Magnusson
 Acarospora rhizobola (Nyl.) Alstrup
 Acarospora rosulata (Th. Fr.) Magnusson
 Acarospora rugulosa Körber
 Acarospora scabrida Magnusson
 Acarospora scrobiculata Magnusson
 Acarospora scyphulifera Vainio
 Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körber
 Acarospora smaragdula (Wahlenb.) Massal.
 Acarospora umbilicata Bagl.
 Acarospora veronensis Massal.
 Acarospora verruciformis Magnusson
 Acarospora wahlenbergii Magnusson
 Glypholecia scabra (Pers.) Müll. арг.
 Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf 
 Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb.
 Polysporina ferruginea (Lettau) M. Steiner
 Polysporina lapponica (Schaer.) Degel.
 Polysporina simplex (Davies) Vezda
 Sarcogyne algoviae H. Magn.
 Sarcogyne clavus (DC.) Krempelh.
 Sarcogyne distinguenda Th. О.
 Sarcogyne privigna (Ach.) Massal.
 Sarcogyne regularis Körber

Родина Eigleraceae 
 Eiglera flavida (Hepp) Hafellner

Порядок: Арктоміальні (Arctomiales)

Родина Арктоміцієві (Arctomiaceae) 
 Arctomia delicatula Th. О.
 Arctomia interfixa (Nyl.) Vainio

Порядок: Беоміцетальні (Baeomycetales)

Родина Arthrorhaphidaceae 
 Arthrorhaphis alpina (Schaerer) R. Sant.
 Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt
 Arthrorhaphis fuscireagens (Vainio) Poelt
 Arthrorhaphis grisea Th. О.
 Arthrorhaphis vacillans Th. О.

Родина Беоміцетові (Baeomycetaceae) 
 Baeomyces carneus Flörke
 Baeomyces placophyllus Ach.
 Baeomyces rufus (Hudson) Rebent.

Родина Hymeneliaceae 
 Hymenelia ceracea (Arnold) Poelt & Vezda
 Hymenelia lacustris (With.) M. Choisy
 Hymenelia obtecta (Vain.) Poelt & Vezda
 Hymenelia ochrolemma (Vain.) Gowan & Ahti
 Hymenelia prevostii (Duby) Krempelh.
 Tremolecia atrata (Ach.) Hertel

Родина Protothelenellaceae 
 Thrombium ebeneum Норман
 Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr.

Родина Trapeliaceae 
 Placopsis gelida (L.) Lindsay
 Placopsis lambii Hertel & V. Wirth
 Placynthiella dasaea (Stirton) Tønsberg
 Placynthiella hiporhoda (Th.Fr.) Coppins & P. ​​James
 Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & П. Джеймс
 Placynthiella oligotropha (JR Laundon) Coppins & P. ​​James
 Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. ​​James
 Rimularia badioatra (Kremp.) Hertel & Rambold
 Rimularia furvella (Mudd) Hertel & Rambold
 Rimularia fuscosora Muhr & Tønsberg
 Rimularia gibbosa (Ach.) Coppins, Hertel & Rambold
 Rimularia gyrizans (Nyl.) Hertel & Rambold
 Rimularia impavida (Th. Fr.) Hertel & Rambold
 Rimularia insularis (Nyl.) Rambold & Hertel
 Rimularia intercedens (H. Magn.) Coppins
 Rimularia limborina Nyl.
 Rimularia sphacelata (Th. Fr.) Hertel & Rambold
 Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy
 Trapelia corticola Coppins & P. ​​James
 Trapelia involuta (Taylor) Hertel
 Trapelia mooreana (Carroll) P. James
 Trapelia obtegens (Th. Fr.) Hertel
 Trapelia placodioides Coppins & P. ​​James
 Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. ​​James
 Trapeliopsis gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James
 Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch
 Trapeliopsis percrenata (Nyl.) Gotth. Шнайдер
 Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. ​​James
 Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins & P. ​​James
 Trapeliopsis wallrothii (Flörke) Hertel & G. Schneider

Родина Xylographaceae 
 Lithographa tesserata (DC.) Nyl.
 Lithographa varangrica Th. О.
 Ptychographa flexella (Ach.) Coppins
 Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen & Desberg 
 Xylographa trunciseda (Th. Fr.) Minks
 Xylographa vitiligo (Ach.) Laundon

Порядок: Каліціальні (Caliciales)

Родина Каліцієві (Caliciaceae) 
 Amandinea coniops (Wahlenb.) Scheidegger & Mayrh.
 Amandinea lecideina (H. Mayrhofer & Poelt) Scheid.
 Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.
 Buellia aethalea (Ach.) Th. О.
 Buellia alboatra (Hoffm.) Th. О.
 Buellia ambigua (Ach.) Malme
 Buellia arborea Coppins & Tønsberg
 Buellia arnoldii Serv.
 Buellia asterella Poelt & Sulzer
 Buellia badia (Fr.) Massal.
 Buellia concinna Th. О.
 Buellia disciformis (Fr.) Mudd
 Buellia ectolechioides (Vainio) Erichsen
 Buellia elegans Poelt
 Buellia epigaea (Pers.) Tuck.
 Buellia epipolia (Ach.) Mong.
 Buellia erubescens Arnold
 Buellia geophila (Sommerf.) Lynge
 Buellia griseovirens (Sm.) Almb.
 Buellia insignis (Hepp) Th. О.
 Buellia jugorum (Arnold) Arnold
 Buellia leptocline (Flotow) Massal.
 Buellia miriquidica Scheid.
 Buellia nivalis (Bagl. & Car.) Hertel
 Buellia papillata (Sommerf.) Tuck.
 Buellia pulverulenta (Anzi) Jatta
 Buellia schaereri Де Ні.
 Buellia stellulata (Taylor) Mudd
 Buellia tesserata Körber
 Buellia thioconis Norman
 Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold
 Buellia triphragmioides Anzi
 Buellia uberior Anzi
 Buellia venusta (Körber) Lettau
 Buellia vilis Th. О.
 Calicium abietinum Pers.
 Calicium adaequatum Nyl.
 Calicium adspersum Pers.
 Calicium corynellum (Ach.) Ach.
 Calicium denigratum (Vainio) Tibell
 Calicium glaucellum Ach.
 Calicium lenticulare Ach.
 Calicium lichenoides (L.) Schum.
 Calicium parvum Tibell
 Calicium quercinum Pers.
 Calicium trabinellum (Ach.) Ach.
 Calicium viride Pers.
 Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.
 Cyphelium karelicum (Vainio) Räsänen
 Cyphelium pinicola Tibell
 Cyphelium tigillare (Ach.) Ach
 Dimelaena oreina (Ach.) Норман
 Diploicia canescens (Dickson) Massal.
 Thelomma ocellatum (Körber) Tibell
 Tholurna dissimilis (Norman) Норман

Родина Фісцієві (Physciaceae) 
 Anaptychia ciliaris (L.) Körber
 Anaptychia runcinata (With.) JR Laundon
 Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.
 Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrh. & Poelt
 Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg
 Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg
 Phaeophyscia endococcina (Körber) Moberg
 Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg
 Phaeophyscia kairamoi (Vainio) Moberg
 Phaeophyscia orbicia Phgricans (Moberg) Necker)
 Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg
 Phaeorrhiza nimbosa (Fr.) Mayrh. & Poelt
 Phaeorrhiza sareptana (Tomin) Mayrh. & Poelt
 Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
 Physcia aipolia (Ehrh.) Fürnr.
 Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
 Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.
 Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
 Physcia leptalea (Ach.) DC.
 Physcia magnussonii Frey
 Physcia phaea (Tuck.) Thomson
 Physcia stellaris (L.) Nyl.
 Physcia tenella (Scop.) DC.
 Physconia detersa (Nyl.) Poelt
 Physconia distorta (With.) JR Laundon
 Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt
 Physconia grisea (Lam.) Poelt
 Physconia muscigena (Ach.) Poelt
 Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
 Rinodina archaea (Ach.) Arnold
 Rinodina arctica Magnusson
 Rinodina arnoldii Mayrh. & Poelt
 Rinodina atrocinerea (Dickson) Körber
 Rinodina balanina (Wahlenb.) Vainio
 Rinodina bischoffii (Hepp) Massal.
 Rinodina cacuminum (Th. Fr.) Malme 
 Rinodina calcigena (Th. Fr.) Lynge
 Rinodina cinereovirens (Vainio) Vainio
 Rinodina colobina (Ach.) Th. О.
 Rinodina confragosa (Ach.) Körber
 Rinodina conradii Körber
 Rinodina degeliana Coppins
 Rinodina disjuncta Sheard & Tønsberg
 Rinodina efflorescens Malme
 Rinodina endophragmia IM Lamb
 Rinodina exigua (Ach.) SF Gray
 Rinodina fimbriata Körber
 Rinodina flavosoralifera Tønsberg
 Rinodina gennarii Bagl.
 Rinodina griseosoralifera Коппінса
 Rinodina insularis (Arnold) Hafellner
 Rinodina interpolata (Stirton) Sheard
 Rinodina iodes Mayrh. & Poelt
 Rinodina isidioides (Borrer) H. Olivier
 Rinodina laevigata (Ach.) Malme
 Rinodina laxa H. Magn.
 Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal.
 Rinodina lignaria Magnusson
 Rinodina luridata (Körb.) H. Mayrhofer, Scheid. & Sheard 
 Rinodina luridescens (Anzi) Arnold
 Rinodina malangica (Norman) Arnold
 Rinodina metaboliza Vainio
 Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. О.
 Rinodina mniaraea (Ach.) Körber
 Rinodina mucronatula H. Magn.
 Rinodina occulta (Körber) Sheard
 Rinodina olivaceobrunnea Dodge & Baker
 Rinodina oxydata (Massal.) Massal.
 Rinodina parasitica Mayrh. & Poelt
 Rinodina phaeostigmella Magnusson
 Rinodina plana H. Magn.
 Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
 Rinodina rinodinoides (Anzi) H. Mayerh. & Scheidegger 
 Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold
 Rinodina septentrionalis Malme
 Rinodina sheardii Tønsberg
 Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
 Rinodina subfusca Magnusson
 Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold
 Rinodina tephraspis (Tuck.) Herre
 Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körber

Порядок: Гіалектальні (Gyalectales)

Родина Coenogoniaceae 
 Dimerella pineti (Ach.) Vezda

Родина Gyalectaceae 
 Belonia incarnata Th. О.
 Belonia nidarosiensis (Kindt) PM Jørg. & Vezda 
 Belonia russula Nyl.
 Bryophagus gloeocapsa Арнольда
 Pachyphiale carneola (Ach.) Арнольда
 Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh
 Pachyphiale ophiospora Lettau
 Ramonia subsphaeroides (Tav.) Vezda

Родина Trichotheliaceae 
 Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.
 Porina ahlesiana (Körb.) Zahlbr.
 Porina chlorotica (Ach.) Müll. арг.
 Porina globulans Вайн.
 Porina grandis (Körber) Zahlbr.
 Porina guentheri (Flotow) Zahlbr.
 Porina interjungens (Nyl.) Zahlbr.
 Porina lectissima (Fr.) Zahlbr.
 Porina linearis (Leighton) Zahlbr.
 Porina mammillosa (Th. Fr.) Vainio

Порядок: Леканоральні (Lecanorales)

Родина Афанопсидієві (Aphanopsidaceae) 
 Steinia geophana (Nyl.) B. Stein

Родина Catillariaceae 
 Catillaria atomarioides (Müll. Arg.) Kilias
 Catillaria chalybeia (Borrer) Massal.
 Catillaria contristans (Nyl.) Zahlbr.
 Catillaria epigaeella (Nyl.) Th. О.
 Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. О.
 Catillaria lenticularis (Ach.) Th. О.
 Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler
 Solenopsora vulturiensis A. Massal.

Родина Кладонієві (Cladoniaceae) 
 Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
 Cladonia alpina (Asah.) Yoshim.
 Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaerer
 Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
 Cladonia asahinae JW Thomson
 Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück
 Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaerer
 Cladonia borealis S. Stenroos
 Cladonia botrytes (Hagen) Willd.
 Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 Cladonia cariosa (Ach.) Sprengel
 Cladonia carneola (Fr.) Fr.
 Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer
 Cladonia cervicornis (Ach.) Flotow
 Cladonia chlorophaea (Sommerf.) Sprengel
 Cladonia ciliata Stirt
 Cladonia coccifera (L.) Willd.
 Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
 Cladonia conista A. Evans
 Cladonia cornuta (L.) Hoffm.
 Cladonia crispata (Ach.) Flotow
 Cladonia cryptochlorophaea Asah.
 Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl.
 Cladonia cyathomorpha W. Watson
 Cladonia dahliana H. Krist.
 Cladonia decorticata (Flörke) Sprengel
 Cladonia deformis (L.) Hoffm.
 Cladonia digitata (L.) Hoffm.
 Cladonia diversa Asperges
 Cladonia ecmocyna Leighton
 Cladonia fimbriata (L.) Fr.
 Cladonia foliacea (Hudson) Willd.
 Cladonia fragilissima Østh. & P. James
 Cladonia furcata (Hudson) Schrader
 Cladonia glauca Flörke
 Cladonia gracilis (Л.) Вілд.
 Cladonia grayi Sandst.
 Cladonia humilis (With.) JR Laundon
 Cladonia imbricarica Kristinsson
 Cladonia incrassata Flörke
 Cladonia luteoalba A. Wils. & Wheldon
 Cladonia macilenta Hoffm.
 Cladonia macroceras (Delise) Hav.
 Cladonia macrophylla (Schaerer) Stenham.
 Cladonia macrophyllodes Nyl.
 Cladonia maxima (Asah.) Ahti
 Cladonia merochlorophaea Asah.
 Cladonia metacorallifera Asah.
 Cladonia norvegica Tønsberg & Holien
 Cladonia ochrochlora Flörke
 Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 Cladonia peziziformis (З.) JR Laundon
 Cladonia phyllophora Hoffm.
 Cladonia pleurota (Flörke) Schaerer
 Cladonia pocillum (Ach.) Grognot
 Cladonia polycarpoides Nyl.
 Cladonia polydactyla (Flörke) Sprengel
 Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
 Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
 Cladonia ramulosa (With.) JR Laundon
 Cladonia rangiferina (L.) FH Wigg.
 Cladonia rangiformis Hoffm.
 Cladonia rei Schaerer
 Cladonia scabriuscula (Del.) Nyl.
 Cladonia squamosa Hoffm.
 Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda
 Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot
 Cladonia stricta (Nyl.) Nyl.
 Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
 Cladonia subcervicornis (Vainio) Kernst.
 Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold
 Cladonia subrangiformis Sandst.
 Cladonia subulata (L.) FH Wigg
 Cladonia sulphurina (Michaux) Fr.
 Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr.
 Cladonia turgida Hoffm.
 Cladonia umbricola Tønsb. & Ahti
 Cladonia uncialis (L.) Wigg.
 Cladonia zopfii Vainio
 Muhria urceolata PM Jørg.
 Pilophorus cereolus (Ach.) Th. О.
 Pilophorus dovrensis (Nyl.) Timdal, Hertel & Rambold
 Pilophorus robustus Th. О.
 Pilophorus strumaticus Nyl.
 Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Duf.

Родина Haematommataceae 
 Haematomma ochroleucum (Necker) Laundon

Родина Леканорові (Lecanoraceae) 
 Bryonora castanea (Hepp) Poelt
 Bryonora curvescens (Mudd) Poelt
 Bryonora pruinosa (Th. Fr.) Holt.- Hartw.
 Bryonora rhypariza (Nyl.) Poelt
 Bryonora septentrionalis Holt.-Hartw.
 Carbonea assimilis (Körb.) Hafellner & Hertel
 Carbonea atronivea (Arnold) Hertel
 Carbonea intrusa (Th.Fr.) Rambold & Triebel
 Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel
 Claurouxia chalybeioides (Nyl.) D. Hawksw.
 Clauzadeana macula (Taylor) Coppins & Rambold
 Ionaspis arctica Lynge
 Ionaspis carnosula (Arnold) Arnold
 Ionaspis chrysophana (Körb.) Stein
 Ionaspis cyanocarpa (Anzi) Jatta
 Ionaspis granvina PM Jørg.
 Ionaspis heteromorpha (Krempelh.) Arnold
 Ionaspis melanocarpa (Krempelh.) Arnold
 Ionaspis odora (Ach.) Stein
 Ionaspis rhodopis (Sommerf.) Blomb. & Forssell
 Ionaspis ventosa PM Jørg. & Р. Сант.
 Lecanora achariana AL Sm.
 Lecanora actophila Wedd.
 Lecanora albella (Pers.) Ach.
 Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr.
 Lecanora allophana Nyl.
 Lecanora andrewii B. de Lesd.
 Lecanora anopta Nyl.
 Lecanora argentata (Ach.) Malme
 Lecanora argopholis (Ach.) Ach.
 Lecanora atrosulfurea (Wahlenb.) Ach.
 Lecanora bicincta Ram.
 Lecanora boligera (Th. Fr.) Hedl.
 Lecanora cadubriae (Massal.) Hedl.
 Lecanora caesiosora Poelt
 Lecanora campestris (Schaerer) Hue
 Lecanora carpinea (L.) Vainio
 Lecanora cateilea (Ach.) Massal.
 Lecanora cavicola Creveld
 Lecanora cenisia Ach.
 Lecanora chlarotera Nyl.
 Lecanora chloroleprosa (Vainio) Magnusson
 Lecanora chlorophaeodes Nyl.
 Lecanora cinereofusca Magnusson
 Lecanora circumborealis Brodo & Vitik.
 Lecanora confusa Almb.
 Lecanora conizaeoides Crombie
 Lecanora contractula Nyl.
 Lecanora crenulata Hooker
 Lecanora demissa (Flotow) Zahlbr.
 Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
 Lecanora dovrensis Hedl.
 Lecanora effusella Hedl.
 Lecanora epanora (Ach.) Ach.
 Lecanora epibryon (Ach.) Ach.
 Lecanora expallens Ach.
 Lecanora farinaria Borrer
 Lecanora flavoleprosa Tønsberg
 Lecanora frustulosa (Dickson) Ach.
 Lecanora fugiens Nyl.
 Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl.
 Lecanora gangaleoides Nyl.
 Lecanora gisleriana Müll. арг.
 Lecanora glabrata (Ach.) Malme
 Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
 Lecanora handelii J. Steiner
 Lecanora helicopis (Wahlenb.) Ach.
 Lecanora hypopta (Ach.) Vain.
 Lecanora hypoptella (Nyl.) Grumm.
 Lecanora hypoptoides (Nyl.) Nyl.
 Lecanora impudens Degel.
 Lecanora inamoena Th. О.
 Lecanora intricata (Ach.) Ach.
 Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
 Lecanora latro Poelt
 Lecanora lecanoricola (Alstrup, D. Hawksw. & R. Sant.) Rambold & Triebel
 Lecanora leptacina Sommerf.
 Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel.
 Lecanora leucococca Sommerf.
 Lecanora lojkaeana Szatala
 Lecanora macrocyclos (Magnusson) Degel.
 Lecanora margacea Poelt
 Lecanora marginata (Schaer.) Hertel & Rambold
 Lecanora muralis (Schreber) Rabenh.
 Lecanora norvegica Tønsberg
 Lecanora orae-frigidae R. Sant.
 Lecanora orbicularis (Schaerer) Vainio
 Lecanora orosthea (Ach.) Ach.
 Lecanora paroptoides Nyl.
 Lecanora paupera Th. О.
 Lecanora persimilis (Th. Fr.) Nyl.
 Lecanora phaeostigma (Körber) Almb.
 Lecanora piniperda Körber
 Lecanora poliophaea (Wahlenb.) Ach.
 Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh.
 Lecanora populicola (DC.) Duby
 Lecanora praesistens Nyl.
 Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
 Lecanora reagens Norman
 Lecanora rimicola Magnusson
 Lecanora rugosella Zahlbr.
 Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.
 Lecanora salicicola Magnusson
 Lecanora saligna (Schrader) Zahlbr.
 Lecanora salina Magnusson
 Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.
 Lecanora sarcopidoides (Massal.) AL Sm.
 Lecanora septentrionalis Magnusson
 Lecanora soralifera (Suza) Räsänen
 Lecanora straminea Ach.
 Lecanora subaurea Zahlbr.
 Lecanora subcarnea (Liljeblad) Ach.
 Lecanora subintricata (Nyl.) Th. О.
 Lecanora sublutea Massal.
 Lecanora subrugosa Nyl.
 Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.
 Lecanora swartzii (Ach.) Ach.
 Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
 Lecanora tenera (Nyl.) Crombie
 Lecanora umbrina (Ach.) Massal.
 Lecanora umbrosa Degel.
 Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
 Lecanora vrangii Malme
 Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuckert
 Lecidella anomaloides (Massal.) Hertel & Kilias
 Lecidella bullata Körber
 Lecidella carpathica Körber
 Lecidella effugiens (Nilson) Knoph & Hertel
 Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choidella
 Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
 Lecidella flavosorediata (Vezda) Hertel & Leuckert
 Lecidella laureri (Hepp) Körber
 Lecidella meiococca (Nyl.) Leuckert & Hertel
 Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert
 Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert
 Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert
 Lecidella subviridis Tønsberg
 Lecidella wulfenii (Hepp) Körber
 Miriquidica atrofulva (Sommerf.) AJ Schwab & Rambold
 Miriquidica complanata (Körb.) Hertel & Rambold
 Miriquidica deusta (Stenh.) Hertel & Rambold
 Miriquidica garovaglii (Schaer.) Hertel & Rambold
 Miriquidica griseoatra (Flot.) Hertel & Rambold
 Miriquidica instrata (Nyl.) Hertel & Rambold
 Miriquidica leucophaea (Rabenh.) Hertel & Rambold
 Miriquidica lulensis (Hellb.) Hertel & Rambold
 Miriquidica nigroleprosa (Vain.) Hertel & Rambold
 Miriquidica obnubila (Th. Fr. & Hellb.) Hertel & Rambold
 Psorinia conglomerata (Ach.) Gotth. Шнайд.
 Pyrrhospora cinnabarina (Sommerf.) M. Choisy
 Pyrrhospora elabens (Fr.) Hafellner
 Pyrrhospora quernea (Dicks.) Körb.
 Pyrrhospora rubiginans (Nyl.) P. James & Poelt
 Pyrrhospora subcinnabarina (Tønsberg) Hafellner
 Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) th Zopf medc 
 Rhizoplaca subdiscrepans (Nyl.) R. Sant.
 Tylothallia biformigera (Leighton) P. James & Kilias

Родина Пармелієві (Parmeliaceae) 
 Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.
 Alectoria ochroleuca (Hoffm.) Massal.
 Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
 Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl.
 Arctocetraria andrejevii (Oxner) Kärnefelt & Thell
 Arctoparmelia centrifuga (L.) Хейл
 Arctoparmelia incurva (Pers.) Хейл
 Asahinea chrysantha (Tuck.) W. Culb. & C. Culb.
 Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward
 Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward
 Brodoa oroarctica (Krog) Goward
 Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt
 Bryoria americana (Motyka) Holien
 Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria glabra (Motyka) Brodo & Hawksw.
 Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria intricans (Vainio) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria subcana (Stizenb.) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria tenuis (E. Dahl) Brodo & D. Hawksw.
 Bryoria tortuosa (Merr.) Brodo & Hawksw.
 Cavernularia hultenii Degel.
 Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
 Cetraria chlorophylla (Wild.) Vainio
 Cetraria cucullata (Bell.) Ach.
 Cetraria ericetorum Opiz
 Cetraria islandica (L.) Ach.
 Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt
 Cetraria nigricans Nyl.
 Cetraria nivalis (L.) Ach.
 Цетрарія зубоподібна (Ach.) Ach.
 Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
 Cetrariella delisei (Schaer.) Kärnefelt & Thell
 Cetrariella fastigiata (Nyl.) Kärnefelt & Thell
 Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. Culb. & C. Culb.
 Cornicularia normoerica (Gunn.) Du Rietz
 Evernia divaricata (L.) Ach.
 Evernia mesomorpha Nyl.
 Evernia prunastri (L.) Ach.
 Flavoparmelia caperata (L.) Hale
 Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen
 Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
 Hypogymnia farinacea Zopf
 Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
 Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
 Hypogymnia vittata (Ach.) Parr.
 Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow
 Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale
 Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
 Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale
 Imshaugia aleurites (Ach.) SLF Meyer
 Letharia vulpina (L.) Hue
 Melanelia agnata (Nyl.) Thell
 Melanelia commixta (Nyl.) Thell
 Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl.
 Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl.
 Melanelia exasperata (De Not.) Essl.
 Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
 Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl.
 Melanelia hepatizon (Ach.) Thell
 Melanelia infumata (Nyl.) Essl.
 Melanelia laciniatula (Flagey ex H. Olivier) Essl.
 Melanelia olivacea (L.) Essl.
 Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.
 Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl.
 Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti
 Melanelia stygia (L.) Essl.
 Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.
 Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl.
 Melanelia tominii (Oxner) Essl.
 Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal.
 Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl.
 Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.
 Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl.
 Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl.
 Parmelia omphalodes (L.) Ach.
 Parmelia saxatilis (L.) Ach.
 Parmelia sulcata Taylor
 Parmelina pastilifera (Harm.) Hale
 Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
 Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
 Parmeliopsis esorediata (Degel.) Nordnes
 Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
 Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale
 Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti
 Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy
 Platismatia glauca (L.) W. Culb. & C. Culb.
 Platismatia norvegica (Lynge) В. Калб. & C. Culb.
 Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch
 Protoparmelia atriseda (Fr.) R. Sant. & V. Wirth
 Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner
 Protoparmelia leproloma (R. Sant.) Rambold & Poelt
 Protoparmelia nephaea (Sommerf.) R. Sant.
 Protoparmelia ochrococca (Nyl.) PM Jørg., Rambold & Hertel
 Protoparmelia phaeonesos Poelt
 Protoparmelia picea auct.
 Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo & D. Hawksw.
 Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy
 Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
 Punctelia stictica (Duby) Krog
 Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
 Usnea barbata (L.) FH Wigg 
 Usnea chaetophora Stirton
 Usnea cornuta Körb.
 Usnea diplotypus Vainio
 Usnea filipendula Stirton
 Usnea flammea Stirt.
 Usnea florida (L.) FH Wigg
 Usnea foveata Vainio
 Usnea fragilescens Lynge
 Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
 Usnea glabrata (Ach.) Vainio
 Usnea glabrescens (Vain.) Vain.
 Usnea hirta (L.) FH Wigg
 Usnea lapponica Vainio
 Usnea longissima Ach.
 Usnea madeirensis Motyka 
 Usnea subfloridana Stirton
 Usnea substerilis Motyka 
 Usnea wasmuthii Räsänen
 Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson & MJ Lai
 Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & MJ Lai
 Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.-E. Mattsson & MJ Lai
 Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale
 Xanthoparmelia mougeotii (D. Dietr.) Hale
 Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale
 Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet) Hale

Родина Пілокарпові (Pilocarpaceae) 
 Fellhanera bouteillei (Desm.) Vezda
 Fellhanera subtilis (Vezda) Diedrich & Sersiaux
 Micarea alabastrites (Nyl.) Coppins
 Micarea assimilata (Nyl.) Coppins
 Micarea bauschiana (Körber) V. Wirth & Vezda
 Micarea botryoides (Nyl.) Coppins
 Micarea cinerea (Schaerer) Hedl.
 Micarea coppinsii Tønsberg
 Micarea denigrata (фр.) Hedl.
 Micarea erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm.
 Micarea globulosella (Nyl.) Coppins
 Micarea hedlundii Coppins
 Micarea hylocomii Poelt & Döbbeler
 Micarea incrassata Hedl.
 Micarea inquinans (Tul.) Coppins
 Micarea leprosula (Th. Fr.) Coppins & A. Fletcher
 Micarea lignaria (Ach.) Hedl.
 Micarea lithinella (Nyl.) Hedl.
 Micarea lutulata (Nyl.) Coppins
 Micarea melaena (Nyl.) Hedl.
 Micarea misella (Nyl.) Hedl.
 Micarea myriocarpa V. Wirth & Vezda
 Micarea nitschkeana (Рабенх.) Шкода.
 Micarea osloensis (Th. Fr.) Hedl.
 Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant.
 Micarea prasina Fr.
 Micarea rhabdogena (Norman) Hedl.
 Micarea submilliaria (Nyl.) Coppins
 Micarea subnigrata (Nyl.) Coppins & Kilias
 Micarea subviolascens (Magnusson) Coppins
 Micarea sylvicola (Flotow) Vezda & V. Wirth
 Micarea ternaria (Nyl.) Vezda
 Micarea tuberculata (Sommerf.) R. Anderson
 Micarea turfosa (Massal.) Du Rietz
 Micarea vulpinaris (Nyl.) Muhr

Родина Псилолехієві (Psilolechiaceae) 
 Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins
 Psilolechia leprosa Coppins & Purvis
 Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy

Родина Псорові (Psoraceae) 
 Protoblastenia calva (Dickson) Zahlbr.
 Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner
 Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner
 Protoblastenia siebenhaariana (Körber) J. Steiner
 Protoblastenia terricola (Anzi) Lynge
 Psora decipiens (Hedwig) Hoffm.
 Psora globifera (Ach.) Massal.
 Psora rubiformis (Ach.) Hooker
 Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal
 Psorula rufonigra (Tuck.) Gotth. Шнайд.

Родина Рамалінові (Ramalinaceae) 
 Adelolecia kolaensis (Nyl.) Hertel & Rambold
 Adelolecia pilati (Hepp) Hertel & Hafellner
 Arthrosporum populorum A. Massal.
 Bacidia absistens (Nyl.) Арнольда
 Bacidia arceutina (Ach.) Арнольда
 Bacidia assulata (Körber) Vezda
 Bacidia bagliettoana (Massal. & De Not.) Jatta
 Bacidia beckhausii Körber
 Bacidia biatorina (Körber) Vainio
 Bacidia caligans (Nyl.) AL Sm.
 Bacidia circumspecta (Vainio) Malme
 Bacidia globulosa (Flörke) Hafellner & V. Wirth
 Bacidia hegetschweileri (Hepp) Vainio
 Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold
 Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner
 Bacidia illudens (Nyl.) Lynge
 Bacidia inundata (Fr.) Körber
 Bacidia laurocerasi (Duby) Zahlbr.
 Bacidia luridoglaucella Vainio
 Bacidia lyngeana Erichsen
 Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr.
 Bacidia phacodes Körber
 Bacidia rosella (Pers.) De Not.
 Bacidia rubella (Hoffm.) Massal.
 Bacidia scopulicola (Nyl.) AL Sm.
 Bacidia subacerina Vainio
 Bacidia subarctoa Th. О.
 Bacidia subfuscula (Nyl.) Th. О.
 Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold
 Bacidia trachona (Ach.) Lettau
 Bacidia verecundula (Th. Fr.) Magnusson
 Bacidia viridifarinosa Coppins & James
 Biatora albohyalina (Nyl.) Bagl. &.
 Biatora carneoalbida (Müll. Arg.) Coppins
 Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen
 Biatora cuprea (Sommerf.) Fr.
 Biatora eflorescens (Hedl.) Räsänen
 Biatora epixanthoides (Nyl.) Diederich
 Biatora fallax Hepp
 Biatora flavopunctata (Tønsberg) Hinteregger & Printzen
 Biatora helvola Hellb.
 Biatora meiocarpa (Nyl.) Arnold
 Biatora ocelliformis (Nyl.) Arnold
 Biatora pallens (Kullh.) Zahlbr.
 Biatora porphyroplaca Hinteregger & Poelt
 Biatora rufidula (Graewe) S. Ekman & Printzen
 Biatora sphaeroides (Dicks.) Körb.
 Biatora sphaeroidiza (Vainio) Printzen & Holien
 Biatora subduplex (Nyl.) Printzen
 Biatora toensbergii Holien & Printzen
 Biatora vacciniicola (Tønsberg) Printzen
 Biatora vernalis (L.) Fr.
 Catinaria atropurpurea (Schaerer) Vezda & Poelt
 Catinaria neuschildii (Körber) P. James
 Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins
 Cliostomum leprosum (Räsänen) Holien & Tønsberg
 Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg
 Japewia tornoensis (Nyl.) Tønsberg
 Lecania aipospila (Wahlenb.) Th. О.
 Lecania baeomma (Nyl.) P. James & JR Laundon
 Lecania caeruleorubella (Mudd) M. Mayrhofer
 Lecania cuprea (A. Massal.) vd Boom & Coppins
 Lecania cyrtella (Ach.) Th. О.
 Lecania dubitans (Nyl.) AL Sm.
 Lecania erysibe (Ach.) Mudd
 Lecania fuscella (Schaerer) A. Massal.
 Lecania hutchinsiae (Nyl.) AL Sm.
 Lecania inundata (Körb.) M. Mayrhofer
 Lecania nylanderiana Massal.
 Lecania olivacella (Nyl.) Zahlbr.
 Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold
 Lecania sambucina (Körb.) Zahlbr.
 Lichingoldia gyalectiformis D. Hawksw. & Poelt
 Megalaria grossa (Pers. ex Nyl.) Hafellner
 Megalaria pulverea (Borrer) Haffelner & E. Schreiner
 Ramalina baltica Lettau
 Ramalina calicaris (L.) Fr.
 Ramalina capitata (Ach.) Nyl.
 Ramalina cuspidata (Ach.) Nyl.
 Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
 Ramalina elegans (Bagl. & Carestia) Jatta
 Ramalina farinacea (L.) Ach.
 Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
 Ramalina fraxinea (L.) Ach.
 Ramalina obtusata (Ach.) Bitter
 Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
 Ramalina polymorpha (Liljeblad) Ach.
 Ramalina siliquosa (Hudson) AL Sm.
 Ramalina sinensis Jatta
 Ramalina subfarinacea (Cromb.) Nyl.
 Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
 Schadonia fecunda (Th. Fr.) Vezda & Poelt
 Toninia alutacea (Anzi) Jatta
 Toninia aromatica (Sm.) Massal.
 Toninia athallina (Hepp) Timdal
 Toninia candida (Weber) Th. О.
 Toninia cinereovirens (Schaerer) Massal.
 Toninia coelestina (Anzi) Vezda
 Toninia cumulata (Sommerf.) Th. О.
 Toninia nordlandica Th. О.
 Toninia opuntioides (Vill.) Timdal
 Toninia pennina (Schaer.) Gyeln.
 Toninia philippea (Mont.) Timdal
 Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr.
 Toninia rosulata (Anzi) H. Olivier
 Toninia ruginosa (Tuck.) Herre
 Toninia sculpturata (H. Magn.) Timdal
 Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
 Toninia squalescens (Nyl.) Th. О.
 Toninia squalida (Ach.) Massal.
 Toninia taurica (Szatala) Oxner
 Toninia thiospora (Nyl.) H. Olivier
 Toninia tristis (Th. Fr.) Th. О.
 Toninia verrucarioides (Nyl.) Timdal

Родина Scoliciosporaceae 
 Scoliciosporum chlorococcum (Stenham.) Vezda
 Scoliciosporum curvatum Serus
 Scoliciosporum gallurae Vezda & Poelt
 Scoliciosporum ophiosporum (Hellb.) Hav.
 Scoliciosporum perpusillum Körb.
 Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vezda
 Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold

Родина Сферофорові (Sphaerophoraceae) 
 Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin
 Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.
 Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio

Родина Стереокавлонові (Stereocaulaceae) 
 Lepraria borealis Lothander & Tønsberg
 Lepraria caesioalba (de Lesd.) JR Laundon
 Lepraria eburnea JR Laundon
 Lepraria elobata Tønsberg
 Lepraria frigida JR Laundon
 Lepraria incana (L.) Ach.
 Lepraria jackii Tønsberg
 Lepraria lobificans Nyl.
 Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau
 Lepraria obtusatica Tønsberg
 Lepraria rigidula (de Lesd.) Tønsberg
 Lepraria umbricola Tønsberg
 Leproloma cacuminum (A. Massal.) JR Laundon
 Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain.
 Leproloma vouauxii (Hue) JR Laundon
 Squamarina cartilaginea (With.) P. James
 Squamarina degelii Poelt
 Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt
 Squamarina lentigera (Weber) Poelt
 Squamarina magnussonii Frey & Poelt
 Squamarina pachylepidea (Hellbom) Poelt
 Squamarina scopulorum Haugan & Timdal
 Stereocaulon alpinum Laurer
 Stereocaulon arcticum Lynge
 Stereocaulon arenarium (Sav.) Баранина
 Stereocaulon botryosum Ach.
 Stereocaulon capitellatum Magnusson
 Stereocaulon condensatum Hoffm.
 Stereocaulon coniophyllum Lamb
 Stereocaulon dactylophyllum Flörke
 Stereocaulon delisei Duby
 Stereocaulon depressum (Frey) Lamb
 Stereocaulon evolutum Graewe
 Stereocaulon farinaceum H. Magn.
 Stereocaulon glareosum (Sav.) Magnusson
 Stereocaulon grande (Magnusson) Magnusson
 Stereocaulon incrustatum Flörke
 Stereocaulon leucophaeopsis (Nyl.) P. James & Purvis
 Stereocaulon nanodes Tuck.
 Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
 Stereocaulon pileatum Ach.
 Stereocaulon rivulorum Magnusson
 Stereocaulon saxatile Magnusson
 Stereocaulon spathuliferum Vainio
 Stereocaulon subcoralloides (Nyl.) Nyl.
 Stereocaulon subdenudatum Havaas
 Stereocaulon symphycheilum Lamb
 Stereocaulon tomentosum Fr.
 Stereocaulon tornense (H. Magn.) P. James & Purvis
 Stereocaulon vesuvianum Pers.

Родина Тефромелові (Tephromelataceae) 
 Mycoblastus affinis (Schaerer) Schauer
 Mycoblastus alpinus (Фр.) Hellb.
 Mycoblastus caesius (Coppins & James) Tønsberg
 Mycoblastus fucatus (Stirton) Zahlbr.
 Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 Tephromela aglaea (Sommerf.) Hertel & Rambold
 Tephromela armeniaca (DC) Hertel & Rambold
 Tephromela atra (Huds.) Hafellner
 Tephromela melaleuca (Sommerf.) Haugan & Timdal
 Tephromela perlata Haugan & Timdal

Родина incertae sedis 
 Biatoridium monasteriense J. Lahm

Порядок: Leprocaulales

Родина Leprocaulaceae 
 Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams
 Leprocaulon subalbicans (IM Lamb) IM Lamb & AM Ward

Порядок: Лецідеальні (Lecideales)

Родина Лецідеєві (Lecideaceae) 
 Amygdalaria consentiens (Nyl.) Hertel, Brodo & May. Inoue
 Amygdalaria elegantior (H. Magn.) Hertel & Brodo
 Amygdalaria panaeola (Ach.) Hertel & Brodo
 Amygdalaria pelobotryon (Wahlenb.) Norman
 Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Roux
 Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Roux
 Bellemerea diamarta (Ach.) Hafellner & Roux
 Bellemerea subsorediza (Lynge) R. Sant.
 Clauzadea metzleri (Körb.) D. Hawksw.
 Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem.
 Farnoldia dissipabilis (Nyl.) Hertel
 Farnoldia hypocrita (A. Massal.) Fröberg
 Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel
 Farnoldia micropsis (A. Massal.) Hertel
 Immersaria athroocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm.
 Koerberiella wimmeriana (Körb.) Штейна
 Lecidea ahlesii (Körb.) Nyl.
 Lecidea albofuscescens Nyl.
 Lecidea alpestris Sommerf.
 Lecidea altissima Magnusson
 Lecidea antiloga Stirton
 Lecidea atomaria Th. О.
 Lecidea atrobrunnea (Lam. & DC.) Schaerer
 Lecidea atrocuprea Vainio
 Lecidea atromarginata Magnusson
 Lecidea auriculata Th. О.
 Lecidea betulicola (Kullh.) Magnusson
 Lecidea botryosa (Fr.) Th. О.
 Lecidea brachyspora (Th. Fr.) Nyl.
 Lecidea caesioatra Schaerer
 Lecidea commaculans Nyl.
 Lecidea concrescens Magnusson
 Lecidea confluens (Weber) Ach.
 Lecidea contenta Magnusson
 Lecidea degeliana Hertel
 Lecidea delincta Nyl.
 Lecidea diapensiae Th. О.
 Lecidea diducens Nyl.
 Lecidea distensa Vainio
 Lecidea ecrustacea (Arnold) Арнольда
 Lecidea ementiens Nyl.
 Lecidea enclitica Nyl.
 Lecidea epiphaea Nyl.
 Lecidea epiploica Norman
 Lecidea erythrophaea Sommerf.
 Lecidea fuliginosa Taylor
 Lecidea fuscoatra (L.) Ach.
 Lecidea haerjedalica Magnusson
 Lecidea hardangeriana Magnusson
 Lecidea homosema Nyl.
 Lecidea huxariensis (J. Lahm) Zahlbr.
 Lecidea hypochlorella Vainio
 Lecidea ileiformis Fr.
 Lecidea inops Th. О.
 Lecidea interludens Nyl.
 Lecidea invenusta Magnusson
 Lecidea irrumpens Hertel
 Lecidea ivalensis Vainio
 Lecidea lapicida (Ach.) Ach.
 Lecidea latypizodes Nyl.
 Lecidea lepadina Sommerf.
 Lecidea leprarioides Tønsberg
 Lecidea leucothallina Arnold
 Lecidea limosa Ach.
 Lecidea lithophila (Ach.) Ach.
 Lecidea lithophiloides Müll. арг.
 Lecidea longiconidia Magnusson
 Lecidea ludificans Magnusson
 Lecidea lurida Ach.
 Lecidea luteoatra Nyl.
 Lecidea margaritella Hult.
 Lecidea moerensis Magnusson
 Lecidea morbifera Vainio
 Lecidea mougeotioides Magnusson
 Lecidea nylanderi (Anzi) Th. О.
 Lecidea olivascens Th. О.
 Lecidea paanaensis Räsänen & Laurila
 Lecidea paraclitica Nyl.
 Lecidea phaeops Nyl.
 Lecidea plana (Lahm) Nyl.
 Lecidea plebeja Nyl.
 Lecidea polycocca Sommerf.
 Lecidea porphyrospoda (Anzi) Th. О.
 Lecidea praenubila Nyl.
 Lecidea praetermissa Tønsberg
 Lecidea prasinolepis (Nyl.) Th. О.
 Lecidea pruinosula Magnusson
 Lecidea pseudoconfluens Hertel ad int.
 Lecidea pullata (Norman) Th. О.
 Lecidea pycnocarpa (Körber) Ohlert
 Lecidea ramulosa Th. О.
 Lecidea roseotincta Coppins & Tønsberg
 Lecidea rufofusca (Anzi) Nyl.
 Lecidea sarcodea Nyl.
 Lecidea sarcogynoides Körber
 Lecidea septentrionalis Th. О.
 Lecidea silacea Ach.
 Lecidea sphaerella Hedl.
 Lecidea subapplanata Magnusson
 Lecidea subconfluescens Zahlbr.
 Lecidea subfuscescens Vainio
 Lecidea subreagens Magnusson
 Lecidea subrhagadiella Lynge
 Lecidea tessellata Flörke
 Lecidea tuberculifera Magnusson
 Lecidea turficola (Hellbom) Th. О.
 Lecidea turgidula Fr.
 Lecidea umbonata (Hepp) Mudd
 Lecidea verruca Poelt
 Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Шнайд. & Hertel
 Mycobilimbia berengeriana (A. Massal.) Hafellner & V. Wirth
 Mycobilimbia fissuriseda (Poelt) Poelt & Hafellner
 Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner
 Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner
 Mycobilimbia microcarpa (Th. Fr.) Brunnb.
 Mycobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner
 Mycobilimbia tetramera (De Not.) Clauzade, Diederich & Roux
 Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph
 Porpidia contraponenda (Arnold) Knoph & Hertel
 Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph
 Porpidia flavicunda (Ach.) Gowan
 Porpidia glaucophaea (Körbe).) Hertel & Knoph
 Porpidia hydrophila (Fr.) Hertel & AJ Schwab
 Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & AJ Schwab
 Porpidia melinodes (Körb.) Gowan & Ahti
 Porpidia musiva (Körb.) Hertel & Knoph
 Porpidia platycarpoides (Bagl.) Hertel
 Porpidia speirea (Ach.) Kremp.
 Porpidia superba (Körb.) Hertel & Knoph
 Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph

Родина Lopadiaceae 
 Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge
 Lopadium disciforme (Flotow) Kullh.
 Lopadium pezizoideum (Ach.) Körber

Порядок: Leprocaulales

Родина Leprocaulaceae 
 Halecania alpivaga (Th. Fr.) M. Mayrhofer
 Halecania ralfsii (Salwey) M. Mayrhofer
 Halecania spodomela (Nyl.) M. Mayrhofer
 Halecania viridescens Coppins & P. ​​James

Порядок: Остропальні (Ostropales)

Родина Gomphillaceae 
 Gomphillus calycioides (Duby) Nyl.
 Gyalidea diaphana (Nyl.) Vezda
 Gyalidea fritzei (B. Stein) Vezda
 Gyalidea lecideopsis (A. Massal.) Lettau
 Gyalidea rivularis (Eitner) Nowak & Tobol.
 Gyalidea roseola (Arnold) Lettau
 Gyalidea scutellaris (Bagl. & Car.) Lettau
 Gyalideopsis anastomosans P. James & Vezda
 Gyalideopsis muscicola P. James & Vezda
 Gyalideopsis piceicola (Nyl.) Vezda & Poelt

Родина Графідові (Graphidaceae) 
 Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr.
 Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
 Diploschistes scruposus (Schreber) Norman
 Graphis elegans (Sm.) Ach.
 Graphis scripta (L.) Ach.
 Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
 Thelotrema monosporum Nyl.
 Thelotrema petractoides PM Jørg. & Brodo
 Thelotrema suecicum (Magnusson) P. James

Родина Gyalectaceae 
 Gyalecta derivata H. Olivier
 Gyalecta erythrozona Lettau
 Gyalecta flotowii Körber
 Gyalecta foveolaris (Ach.) Schaerer
 Gyalecta friesii Körber
 Gyalecta geoica (Ach.) Ach.
 Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.
 Gyalecta kukriensis (Räsänen) Räsänen
 Gyalecta peziza (Mont.) Anzi
 Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp
 Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Родина Сагіолехієві (Sagiolechiaceae) 
 Sagiolechia protuberans (Ach.) Масал.
 Sagiolechia rhexoblephara (Nyl.) Zahlbr.

Родина Stictidaceae 
 Absconditella annexa (Arnold) Vezda
 Absconditella delutula (Nyl.) Coppins & Kilias
 Absconditella sphagnorum Vezda & Poelt
 Absconditella trivialis (Tuck.) Vezda
 Thelopsis flaveola Arnold
 Thelopsis melathelia Nyl.
 Thelopsis rubella Nyl.

Родина Solorinellaceae 
 Solorinella asteriscus Anzi

Родина: Incertae sedis 
 Anzina carneonivea (Anzi) Scheid.

Порядок: Пельтигеральні (Peltigerales)

Родина Коккокарпієві (Coccocarpiaceae) 
 Spilonema paradoxum Bornet
 Spilonema revertens Nyl.

Родина Коллемові (Collemataceae) 
 Collema auriforme (With.) Coppins & JR Laundon
 Collema bachmanianum (Fink) Degel.
 Collema ceraniscum Nyl.
 Collema coccophorum Tuck.
 Collema conglomeratum Hoffm.
 Collema crispum (Hudson) FH Wigg
 Collema cristatum (L.) FH Wigg
 Collema curtisporum Degel.
 Collema fasciculare (L.) FH Wigg
 Collema flaccidum (Ach.) Ach.
 Collema fragrans (Sm.) Ach.
 Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz
 Collema fuscovirens (With.) JR Laundon
 Collema glebulentum (Crombie) Degel.
 Collema leptaleum Tuck.
 Collema limosum (Ach.) Ach.
 Collema multipartitum Sm.
 Collema nigrescens (Hudson) DC.
 Collema occultatum Bagl.
 Collema parvum Degel.
 Collema polycarpon Хоффм.
 Collema subflaccidum Degel.
 Collema subnigrescens Degel.
 Collema tenax (Sw.) Ach.
 Collema undulatum Flotow
 Leptogium britannicum PM Jørg. & P. James
 Leptogium burgessii (L.) Mont.
 Leptogium cochleatum (Dickson) PM Jörg. & P. James
 Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks
 Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körber
 Leptogium gelatinosum (With.) JR Laundon
 Leptogium hibernicum M. Mitch.
 Leptogium imbricatum PM Jørg.
 Leptogium intermedium (Arnold) Арнольда
 Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
 Leptogium magnussonii Degel. & PM Jørg. в PM Jørg. (ined.)
 Leptogium plicatile (Ach.) Leighton
 Leptogium saturninum (Dickson) Nyl.
 Leptogium subtile (Schrader) Torss.
 Leptogium tenuissimum (Dickson) Körber
 Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold
 Leptogium tetrasporum Th. О.

Родина Лобарієві (Lobariaceae) 
 Lobaria amplissima (Scop.) Forss.
 Lobaria hallii (Tuck.) Zahlbr.
 Lobaria lineta (Ach.) Rabenh.
 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.
 Lobaria virens (With.) JR Laundon
 Pseudocyphellaria crocata (L.) Vainio
 Pseudocyphellaria intricata (Del.) Vainio
 Pseudocyphellaria norvegica (Gyelnik) P. James
 Sticta canariensis (Ach.)Delise 
 Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.
 Sticta limbata (Sm.) Ach.
 Sticta sylvatica (Hudson) Ach.

Родина Massalongiaceae 
 Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy
 Massalongia carnosa (Dickson) Körber
 Polychidium muscicola (Sw.) SF сірий

Родина Нефромові (Nephromataceae) 
 Nephroma arcticum (L.) Torss.
 Nephroma bellum (Sprengel) Tuck.
 Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
 Nephroma helveticum Ach.
 Nephroma laevigatum Ach.
 Nephroma parile (Ach.) Ach.
 Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Родина Паннарієві (Pannariaceae) 
 Degelia atlantica (Дегель.) PM Jørg. & P. James
 Degelia plumbea (Lightf.) PM Jørg. & P. James
 Erioderma pedicellatum (Hue) PM Jørg.
 Fuscopannaria ahlneri (PM Jörg.) PM Jörg.
 Fuscopannaria confusa (PM Jörg.) PM Jörg.
 Fuscopannaria ignobilis (Anzi) PM Jörg.
 Fuscopannaria leucophaea (Vahl) PM Jörg.
 Fuscopannaria mediterranea (C. Tav.) PM Jörg.
 Fuscopannaria praetermissa (Nyl.) PM Jörg.
 Fuscopannaria sampaiana (Tav.) PM Jörg.
 Leciophysma finmarkicum Th. О.
 Leciophysma furfurascens (Nyl.) Gyeln.
 Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyelnik
 Pannaria conoplea (Ach.) Bory
 Pannaria hookeri (Sm.) Nyl.
 Pannaria pezizoides (Weber) Trevis.
 Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory
 Parmeliella arctophila (Th. Fr.) Malme
 Parmeliella parvula PM Jørg.
 Parmeliella testacea PM Jørg.
 Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. арг.
 Psoroma hypnorum (Vahl) SF Grey
 Psoroma tenue A. Henssen
 Staurolemma omphalarioides (Anzi) PM Jørg. & Henssen

Родина Пельтигерові (Peltigeraceae) 
 Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.
 Peltigera aphthosa (L.) Willd.
 Peltigera britannica (Gyelnik) Holt.-Hartw. & Tønsb.
 Peltigera canina (L.) Willd.
 Peltigera collina (Ach.) Schrader
 Peltigera degenii Gyelnik
 Peltigera didactyla (With.) JR Laundon
 Peltigera elisabethae Gyelnik
 Peltigera frippii Holt.-Hartw.
 Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg.
 Peltigera hymenina (Ach.) Del.
 Peltigera kristinssonii Vitik.
 Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter
 Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyelnik
 Peltigera malacea (Ach.) Funck
 Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
 Peltigera neckeri Müll. арг.
 Peltigera neopolydactyla (Gyelnik) Gyelnik
 Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.
 Peltigera ponojensis Gyelnik
 Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
 Peltigera retifoveata Vitik.
 Peltigera rufescens (Weis) Humb.
 Peltigera scabrosa Th. О.
 Peltigera scabrosella Holt.-Hartw.
 Peltigera venosa (L.) Hoffm.
 Solorina bispora Nyl.
 Solorina crocea (L.) Ach.
 Solorina octospora Arnold
 Solorina saccata (L.) Ach.
 Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

Родина Placynthiaceae 
 Placynthium asperellum (Ach.) Trevis.
 Placynthium dolichoterum (Nyl.) Trevis.
 Placynthium flabellosum (Tuck.) Zahlbr.
 Placynthium lismorense (Crombie) Vainio
 Placynthium nigrum (Hudson) SF Gray
 Placynthium pannariellum (Nyl.) Magnusson
 Placynthium rosulans (Th. Fr.) Gyelnik
 Placynthium stenophyllum (Tuck.) Fink
 Placynthium tantaleum (Hepp) Hue

Порядок: Пертузаріальні (Pertusariales)

Родина Coccotremataceae 
 Coccotrema citrinescens P. James & Coppins

Родина Ікмадофілові (Icmadophilaceae) 
 Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel
 Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
 Siphula ceratites (Wahlenb.) Fr.
 Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaerer

Родина Керберієві (Koerberiaceae) 
 Vestergrenopsis elaeina (Wahlenb.) Gyelnik
 Vestergrenopsis isidiata (Degel.) E. Dahl

Родина Мегаспорові (Megasporaceae)
 Aspicilia alexandri R. Sant.
 Aspicilia aquatica Körber
 Aspicilia arctica (Lynge) Окснера
 Aspicilia aspicilioidea (Th. Fr.) R. Sant.
 Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold
 Aspicilia caesiopruinosa (Magnusson) JW Thomson
 Aspicilia calcarea (L.) Mudd
 Aspicilia cinerea (L.) Körber
 Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh.
 Aspicilia cupreogrisea (Th. Fr.) Hue
 Aspicilia curvabilis (Nyl.) Hue
 Aspicilia epiglypta (Nyl.) Hue
 Aspicilia gibbosa (Ach.) Körber
 Aspicilia inconspicua (Magnusson) Räsänen
 Aspicilia indissimilis (Magnusson) Räsänen
 Aspicilia insolata (Magnusson) Havaas
 Aspicilia karelica (Magnusson) Окснера
 Aspicilia laevata (Ach.) Arnold
 Aspicilia laevatoides (Magnusson) Окснера 
 Aspicilia laxula (Magnusson) Brodo
 Aspicilia lecideoidea Sand malanaspicilia
 Aspicilia mashiginensis (Zahlbr.) Oxner
 Aspicilia mastrucata (Wahlenb.) Th. О.
 Aspicilia mazarina (Wahlenb.) R. Sant.
 Aspicilia moenium (Vain.) G. Thor & Timdal
 Aspicilia montana (Magnusson) Havaas
 Aspicilia multipunctata (Vain.)
 Aspicilia myrinii (Fr.) B. Stein
 Aspicilia nordlandica (Magnusson) Degel.
 Aspicilia obscurascens (Magnusson) Clauz. & Rondon
 Aspicilia obscurata (Fr.) Arnold
 Aspicilia pergibbosa (Magnusson) Räsänen
 Aspicilia polychroma Anzi?
 Aspicilia praeruptorum (Magnusson) R. Sant.
 Aspicilia recedens (Taylor) Arnold
 Aspicilia rivulicola (Magnusson) Räsänen
 Aspicilia scabrida (Degel.) R. Sant.
 Aspicilia simoensis Räsänen
 Aspicilia subarctica (Magnusson) Creveld 
 Aspicilia supertegens Arnold
 Aspicilia tromsoeensis (Magnusson) Räsänen
 Aspicilia verrucigera Hue
 Aspicilia virginea Hue
 Aspicilia waldrastensis (Magnusson) Clauz. & Рондон
 Lobothallia alphoplaca (Wahlenb. in Ach.) Hafellner
 Lobothallia melanaspis (Ach.) Hafellner
 Lobothallia praeradiosa (Nyl.) Hafellner
 Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner
 Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth

Родина Охролехієві (Ochrolechiaceae)
 Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr.
 Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
 Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb.
 Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
 Ochrolechia gowardii Brodo
 Ochrolechia grimmiae Lynge
 Ochrolechia inaequatula (Nyl.) Zahlbr.
 Ochrolechia lactea (L.) Hafellner & Matzer
 Ochrolechia microstictoides Räsänen
 Ochrolechia oregonensis H. Magn.
 Ochrolechia pallescens (L.) Massal.
 Ochrolechia parella (Л.) Масал.
 Ochrolechia rhodoleuca (Th. Fr.) Brodo
 Ochrolechia subviridis (Höeg) Erichsen
 Ochrolechia szatalaensis Verseghy
 Ochrolechia tartarea (L.) Massal.
 Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselr.
 Ochrolechia upsaliensis (L.) Massal.
 Ochrolechia xanthostoma (Sommerf.) K. Schmitz & Lumbsch

Родина Пертузарієві (Pertusariaceae)
 Pertusaria albescens (Hudson) M. Choisy & RG Werner
 Pertusaria alpina HE Ahles
 Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
 Pertusaria aspergilla (Ach.) JR Laundon
 Pertusaria borealis Erichsen
 Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl.
 Pertusaria carneopallida (Nyl.) Anzi
 Pertusaria chiodectonoides A. Massal.
 Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
 Pertusaria corallina (L.) Арнольда
 Pertusaria coriacea (Th. Fr.) Th. О.
 Pertusaria coronata (Ach.) Th. О.
 Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl.
 Pertusaria degelii Erichsen
 Pertusaria excludens Nyl. 
 Pertusaria flavicans Lamy.
 Pertusaria leucostoma Massal. 
 Pertusaria melanochlora (DC.) Nyl.
 Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl.
 Pertusaria octomela (Norman) Erichsen
 Pertusaria oculata (Dickson) Th. О.
 Pertusaria ophthalmiza (Nyl.) Nyl.
 Pertusaria panyrga (Ach.) Massal.
 Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
 Pertusaria porospora Norman
 Pertusaria pseudocorallina (Liljeblad) Arnold
 Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. О.
 Pertusaria sommerfeltii (Sommerf.) Fr.
 Pertusaria trachythallina Erichsen
 Pertusaria trochiscea Norman

Родина Varicellariaceae 
 Varicellaria rhodocarpa (Körber) Th. О.

Порядок: Різокарпальні (Rhizocarpales)

Родина Різокарпові (Rhizocarpaceae) 
 Catolechia wahlenbergii (Ach.) Körber
 Epilichen glauconigellus (Nyl.) Hafellner
 Epilichen scabrosus (Ach.) Clem.
 Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh.
 Rhizocarpon amphibium (Fr.) Th. О.
 Rhizocarpon anaperum (Vainio) Vainio
 Rhizocarpon atroflavescens Lynge
 Rhizocarpon badioatrum (Spreng.) Th. О.
 Rhizocarpon bolanderi (Tuck.) Herre
 Rhizocarpon caeruleoalbum (Krempelh.) Zahlbr.
 Rhizocarpon chioneum (Norman) Th. О.
 Rhizocarpon cinereonigrum Vainio
 Rhizocarpon cinereovirens (Müll. Arg.) Vainio
 Rhizocarpon copelandii (Körber) Th. О.
 Rhizocarpon dinothetes Hertel & Leuckert
 Rhizocarpon disporum (Hepp) Müll. арг.
 Rhizocarpon distinctum Th. О.
 Rhizocarpon drepanodes Feuerer
 Rhizocarpon effiguratum (Anzi) Th. О.
 Rhizocarpon eupetraeoides (Nyl.) Blomb. & Форсс.
 Rhizocarpon eupetraeum (Nyl.) Arnold
 Rhizocarpon expallescens Th. О.
 Rhizocarpon ferax Magnusson
 Rhizocarpon frigidum Räsänen
 Rhizocarpon furfurosum H. Magn. & Poelt
 Rhizocarpon geminatum Körber
 Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
 Rhizocarpon glaucescens (Th. Fr.) Zahlbr.
 Rhizocarpon grande (Flörke) Arnold
 Rhizocarpon hochstetteri (Körber) Vainio
 Rhizocarpon inarense (Vainio) Vainio
 Rhizocarpon intermediellum Räsänen
 Rhizocarpon intersitum Arnold
 Rhizocarpon jemtlandicum (Malme) Malme
 Rhizocarpon lavatum  (Fr.) Hazsl.
 Rhizocarpon lecanorinum Anders
 Rhizocarpon leptolepis Anzi
 Rhizocarpon macrosporum Räsänen
 Rhizocarpon norvegicum Räsänen
 Rhizocarpon obscuratum (Ach.) Massal.
 Rhizocarpon oederi (Weber) Körber
 Rhizocarpon parvum Рунеми.
 Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal.
 Rhizocarpon plicatile (Leighton) AL Sm.
 Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. О.
 Rhizocarpon postumum (Nyl.) Arnold
 Rhizocarpon pusillum Runem.
 Rhizocarpon richardii (Nyl.) Zahlbr.
 Rhizocarpon ridescens (Nyl.) Zahlbr.
 Rhizocarpon rittokense (Hellbom) Th. О.
 Rhizocarpon roridulum (Th. Fr.) H. Olivier
 Rhizocarpon saanaense Räsänen
 Rhizocarpon santessonii Timdal
 Rhizocarpon simillimum (Anzi) Lettau
 Rhizocarpon subgeminatum Eitner
 Rhizocarpon subpostumum (Nyl.) Arnold
 Rhizocarpon superficiale (Schaerer) Vainio
 Rhizocarpon tetramerum (Vainio) Vainio
 Rhizocarpon umbilicatum (Ram.) Flagey
 Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körber
 Rhizocarpon vorax Poelt & Hafellner

Родина Спорастатієві (Sporastatiaceae) 
 Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm.
 Sporastatia testudinea (Ach.) Massal.

Порядок: Sarrameanales

Родина Саррамеанові (Sarrameanaceae)
 Loxospora elatina (Ach.) A. Massal.

Порядок: Schaereriales

Родина Шерерієві (Schaereriaceae)
 Schaereria cinereorufa (Schaerer) Th. О.
 Schaereria corticola Tønsberg & Muhr
 Schaereria fabispora Hertel & Zürn
 Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Roux

Порядок: Телосхістальні (Teloschistales)

Родина Бригантієві (Brigantiaeaceae)
 Brigantiaea fuscolutea (Dickson) R. Sant.

Родина Мегалоспорові (Megalosporaceae)
 Megalospora tuberculosa (Fee) Sipman

Родина Телосхістові (Teloschistaceae) 
 Caloplaca ahtii Söchting
 Caloplaca alcarum Poelt
 Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Olivier
 Caloplaca approximata (Lynge) Magnusson
 Caloplaca aractina (Fr.) Häyren
 Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. арг.
 Caloplaca atroflava (Turner) Mong.
 Caloplaca biatorina (Massal.) J. Steiner
 Caloplaca borealis (Vainio) Poelt
 Caloplaca caesiorufella (Nyl.) Zahlbr.
 Caloplaca castellana (Räsänen) Poelt
 Caloplaca cerina (Hedwig) Th. О.
 Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey
 Caloplaca cerinelloides (Erichsen) Poelt
 Caloplaca chlorina (Flotow) H. Olivier
 Caloplaca chrysodeta (Räsänen) Dombr.
 Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. О.
 Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. О.
 Caloplaca concilians (Nyl.) H. Olivier
 Caloplaca coronata (Körber) J. Steiner
 Caloplaca crenularia (With.) JR Laundon
 Caloplaca decipiens (Арнольд) Бломб. & Форсс.
 Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta
 Caloplaca dolomiticola (Hue) Zahlbr.
 Caloplaca dovrensis (Magnusson) Degel.
 Caloplaca epiphyta Lynge
 Caloplaca epithallina Lynge
 Caloplaca erythrocarpa (Pers.) Zwackh
 Caloplaca exsecuta (Nyl.) DT. & Сарнт.
 Caloplaca ferruginea (Hudson) Th. О.
 Caloplaca flavovirescens (Huds.) JR Laundon
 Caloplaca flavorubescens (Hudson) Laundon
 Caloplaca fraudans (Th. Fr.) H. Olivier
 Caloplaca furfuracea Magnusson
 Caloplaca grimmiae (Nyl.) H. Olivier
 Caloplaca havaasii Magnusson
 Caloplaca herbidella (Hue) Magnusson
 Caloplaca holocarpa (Ach.) Wade
 Caloplaca jungermanniae (Vahl) Th. О.
 Caloplaca lactea (Massal.) Zahlbr.
 Caloplaca latispora (Lynge) Magnusson
 Caloplaca livida (Hepp) Jatta
 Caloplaca luteoalba (Turner) Th. О.
 Caloplaca magni-filii Poelt
 Caloplaca marina (Wedd.) Zahlbr.
 Caloplaca microthallina (Wedd.) Zahlbr.
 Caloplaca nivalis (Körber) Th. О.
 Caloplaca obliterans (Nyl.) Blomb. & Форсс.
 Caloplaca obscurella (Körb) Th. О.
 Caloplaca percrocata (Arnold) J. Steiner
 Caloplaca phaeocarpella (Nyl.) Zahlbr.
 Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin
 Caloplaca scopularis (Nyl.) Lettau
 Caloplaca scotoplaca (Nyl.) Magnusson
 Caloplaca sinapisperma (Lam. & DC.) Maheu & A. Gill.
 Caloplaca sorocarpa (Vainio) Zahlbr.
 Caloplaca subpalida Magnusson
 Caloplaca tetraspora (Nyl.) H. Olivier
 Caloplaca thallincola (Wedd.) Du Rietz
 Caloplaca tiroliensis Zahlbr.
 Caloplaca tominii Sav.
 Caloplaca tornoensis Magnusson
 Caloplaca tromsoeensis Magnusson
 Caloplaca ulcerosa Coppins & James
 Caloplaca verruculifera (Vainio) Zahlbr.
 Caloplaca vitellinula auct.
 Cephalophysis leucospila (Anzi) H. Kilias & Scheid.
 Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen
 Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt
 Xanthoria borealis R. Sant. & Poelt
 Xanthoria candelaria (L.) Th. О.
 Xanthoria elegans (Ref.) Th. О.
 Xanthoria fulva (Hoffm.) Poelt & Petutschnig
 Xanthoria parietina (L.) Th. О.
 Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber 
 Xanthoria sorediata (Vainio) Poelt
 Xanthoria ulophyllodes Räsänen

Порядок: Thelenellales

Родина Thelenellaceae 
 Chromatochlamys muscorum (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt
 Thelenella modesta (Nyl.) Ніл.
 Thelenella pertusariella (Nyl.) Vain.

Порядок: Thelocarpales

Родина Thelocarpaceae 
 Sarcosagium campestre (Фр.) Poetsch & Schiedem.
 Thelocarpon epibolum Nyl.
 Thelocarpon impressellum Nyl.
 Thelocarpon intermediellum Nyl.
 Thelocarpon lichenicola (Fuckel) Poelt & Hafellner
 Thelocarpon sphaerosporum Magnusson

Порядок: Умбілікаріальні (Umbilicariales)

Родина Фусцідеєві (Fuscideaceae) 
 Fuscidea arboricola Coppins & Tønsberg
 Fuscidea asyndeta (Nyl.) V. Wirth & Vezda
 Fuscidea austera (Nyl.) P. James
 Fuscidea cyathoides (Ach.) V. Wirth & Vezda
 Fuscidea gothoburgensis (Magnusson) V. Wirth & Vezda
 Fuscidea intercincta (Nyl.) Poelt
 Fuscidea kochiana (Hepp) V. Wirth & Vezda
 Fuscidea lygaea (Ach.) V. Wirth & Vezda
 Fuscidea mollis (Wahlenb.) V. Wirth & Vezda
 Fuscidea praeruptorum (Du Rietz & Magn.) V.Wirth & Vezda
 Fuscidea pusilla Tønsberg
 Fuscidea recensa (Stirton) Hertel et al.
 Fuscidea tenebrica (Nyl.) V. Wirth & Vezda
 Orphniospora moriopsis (Massal.) D. Hawksw.

Родина Ophioparmaceae 
 Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. James & G. Schneider
 Hypocenomyce caradocensis (Nyl.) P. James & G. Schneider
 Hypocenomyce castaneocinerea (Räsänen) Timdal
 Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James & G. Schneider
 Hypocenomyce leucococca R Сант.
 Hypocenomyce praestabilis (Nyl.) Timdal
 Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy
 Hypocenomyce sorophora (Vainio) P. James & Poelt
 Hypocenomyce xanthococca (Sommerf.) P. James & G. Schneider
 Ophioparma ventosa (L.) Norman

Родина Ropalosporaceae 
 Ropalospora hibernica (P. James & Poelt) Tønsberg
 Ropalospora lugubris (Sommerf.) Poelt
 Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg

Родина Умбілікарієві (Umbilicariaceae) 
 Lasallia pustulata (L.) Mérat
 Umbilicaria aprina Nyl.
 Umbilicaria arctica (Ach.) Nyl.
 Umbilicaria cinereorufescens (Schaerer) Фрея
 Umbilicaria crustulosa (Ach.) Фрея
 Umbilicaria cylindrica (L.) Duby
 Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.
 Umbilicaria dendrophora (Poelt) Hestmark
 Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
 Umbilicaria havaasii Llano 
 Umbilicaria hirsuta (Westr.) Hoffm.
 Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm.
 Umbilicaria leiocarpa DC.
 Umbilicaria lyngei Schol.
 Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) Magnusson
 Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.
 Umbilicaria polyrrhiza (L.) Fr.
 Umbilicaria proboscidea (L.) Шрадера
 Umbilicaria rigida (Du Rietz) Frey
 Umbilicaria spodochroa (Hoffm.) DC.
 Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrader
 Umbilicaria vellea (L.) Hoffm.
 Umbilicaria virginis Schaerer

Порядок: incertae sedis

Родина Biatorellaceae 
 Biatorella conspurcans
 Biatorella hemisphaerica Anzi

Родина Helocarpaceae 
 Helocarpon crassipes Th. О.

Родина Epigloeaceae 
 Epigloea renitens (Grummann) Döbbeler

Родина Pleurotremataceae 
 Protothelenella corrosa (Körb.) H. Mayrhofer & Poelt
 Protothelenella sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt
 Protothelenella sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt

Родина incertae sedis 
 Petractis clausa (Hoffm.) Krempelh.
 Petractis hypoleuca (Ach.) Vezda
 Pyrenocollema elegans R. Sant.
 Pyrenocollema halodytes (Nyl.) RC Harris
 Pyrenocollema saxicola (A. Massal.) Coppins
 Pyrenocollema sublitorale (Leigth.) A. Fletcher
 Pyrenocollema tichothecioides (Arnold) RC Harris
 Strangospora deplanata (Almq.) Clauzade & Roux
 Strangospora microhaema (Norman) RA Anderson
 Strangospora moriformis (Ach.) B. Stein
 Strangospora pinicola (Massal.) Körber

Клас: Леоціоміцети (Leotiomycetes)

Порядок: Lichinodiales

Родина Lichinodiaceae 
 Lichinodium ahlneri A. Henssen
 Lichinodium sirosiphoideum Nyl.

Клас: Ліхіноміцети (Lichinomycetes)

Порядок: Ліхінальні (Lichinales)

Родина Ліхінові (Lichinaceae) 
 Anema cernohorskyi (Servít) Henssen
 Anema decipiens (Massal.) Forss.
 Anema notarisii (A. Massal.) Forssell
 Cryptothele granuliformis (Nyl.) Henssen
 Cryptothele permiscens (Nyl.) Hellb.
 Ephebe hispidula (Ach.) Horwood
 Ephebe lanata (L.) Vainio
 Ephebe perspinulosa Nyl.
 Euopsis granatina (Sommerf.) Nyl.
 Euopsis pulvinata (Schaer.) Vain.
 Gonohymenia nigritella (Lettau) Henssen
 Heppia lutosa (Ach.) Nyl.
 Lemmopsis arnoldiana (Hepp) Zahlbr.
 Lempholemma botryosum (Massal.) Zahlbr.
 Lempholemma cladodes (Tuck.) Zahlbr.
 Lempholemma intricatum (Arnold) Zahlbr.
 Lempholemma isidiodes (Arnold) H. Magn.
 Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme 
 Lempholemma radiatum (Sommerf.) A. Henssen 
 Lichina confinis (OF Müll.) Agardh
 Lichina pygmaea (Lightf.) Agardh
 Metamelaena caesiella (Th. Fr.) Henssen
 Phylliscum agelaea (Ach.) Флотова 
 Phylliscum argena (Sprengel) Флотова 
 Phylliscum demangeonii (Moug. & Mont.) Nyl.
 Porocyphus coccodes (Flotow) Körber
 Psorotichia schaereri (Massal.) Arnold
 Pterygiopsis coracodiza (Nyl.) Henssen
 Pyrenocarpon flotowianum (Hepp) Trevis
 Pyrenopsis furfurea (Nyl.) Leigth.
 Pyrenopsis grumulifera Nyl.
 Pyrenopsis haemalella (Nyl.) Blomb. & Forssell
 Pyrenopsis haematina PM Jørg. & Henssen
 Pyrenopsis impolita (Th. Fr.) Forss.
 Pyrenopsis reducta Th. О.
 Pyrenopsis subareolata Nyl.
 Synalissa symphorea (Ach.) Nyl.
 Thelignya lignyota (Wahlenb.) PM Jørg. & Henssen
 Thermutis velutina (Ach.) Flotow
 Thyrea confusa Henssen
 Zahlbrucknerella calcarea (Herre) Herre

Родина Peltulaceae 
 Peltula euploca (Ach.) Poelt

Клас: incertae sedis

Порядок: Vezdaeales

Родина Вездеєві (Vezdaeaceae) 
 Vezdaea leprosa (P. James) Vezda
 Vezdaea retigera Poelt & Döbbeler

Порядок: incertae sedis

Родина incertae sedis 
 Wadeana minuta Coppins & P. ​​James

Відділ: Базидієві гриби (Basidiomycota)

Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)

Порядок: Агарикальні (Agaricales)

Родина Трихоломові (Tricholomataceae) 
 Omphalina alpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl
 Omphalina hudsoniana (Jenn.) Bigelow
 Omphalina umbellifera (L.:Fr.) Quelét
 Omphalina velutina (Quélet) Quelet

Порядок: Кантарелальні (Cantharellales)

Родина Клавулінові (Clavulinaceae) 
 Multiclavula corynoides (Peck) RH Petersen
 Multiclavula mucida (Pers.) RH Petersen
 Multiclavula vernalis (Schw.) RH Petersen

Примітки 

Лишайники
Лишайники
Флора Норвегії